Абаканский троллейбус — система троллейбусного транспорта Абакана. Эксплуатация открыта 19 апреля 1980 года.

Официальная организация 

Эксплуатацию троллейбусной сети осуществляет МУП «Троллейбусное управление», руководитель: Дорохов А.С.
Все машины базируются в одном троллейбусном парке, находящемся на улице Советская, 150.

Маршруты 

В Абакане эксплуатируются 11 троллейбусных маршрутов между 10 конечными остановками:
 1 Складская улица — Преображенский Собор
 1а Зоопарк — Преображенский Собор
3 Абаканская улица — Аэропорт
3а Абаканская улица — Преображенский Собор
4 Зоопарк — Аэропорт
5 ДК «Железнодорожник» — Аэропорт
7 Складская улица — Полярная улица
7а Зоопарк — Полярная улица
8 ДК «Железнодорожник» — Полярная улица
9 Торговая улица — Трудовая улица — ЗАГС — Торговая улица
10 Трудовая улица — ЖК "Арбан" — ЗАГС — Трудовая улица

Закрытые маршруты
2 Складская улица — Абаканская улица
 2а Зоопарк — Абаканская улица
 5а ДК «Железнодорожник» — Преображенский Собор
 6 ДК «Железнодорожник» — Абаканская улица

Подвижной состав 
В Абакане эксплуатируются троллейбусы следующих моделей:
 ВЗТМ-5284 (капитально отремонтированные ЗИУ с кузовом ВЗТМ) бортовые номера 04, 14, 31, 45, 50
 ЗИУ-682Г-012[Г0А] бортовые номера 05, 06, 12, 34, 35
 ЗИУ-682Г-016.02 бортовые номера 02, 16, 19, 23
 ЗИУ-682Г-016 бортовой номер 11
 БТЗ-5276-04 бортовой номер 15
 ЗиУ-682Г-016.04 бортовые номера 21, 22
 ВМЗ-5298.01 "Авангард" ("Транс-Альфа" г. Вологда) низкопольные, для маломобильных групп населения, бортовые номера 24—30, 32

В 2019 году в городе насчитывается 27 троллейбусов.

Стоимость проезда 
Стоимость проезда на 2022 год составляет 19 рублей, для льготников 9,5 рублей, ветераны труда, инвалиды и дети из многодетных семей обладают правом бесплатного проезда.

Интересный факт 

Абакан - это один из немногих городов России , где аэропорт и центр города имеет транспортное сообщение в виде троллейбусов

Примечания

Ссылки 
 Абаканский троллейбус
Схема троллейбусных маршрутов Абакана. (обновление 2019 года).
 Расписание движения троллейбусов в Абакане
 Городские маршруты Абакана 

Троллейбусные системы СССР
Троллейбусные системы России
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1980 году
Транспорт Абакана
Здания и сооружения, построенные в 1980 году в СССР
1980-е годы в Хакасии